Por DAC pode referir-se a:

 Conversor digital-analógico
 Departamento de Aviação Civil
 Distribuidor automático de chamadas
 Detroit Automobile Company
 Desenho assistido por computador
 Doença arterial coronariana

Desambiguações de siglas